Август фон Кафен (Кавен) (; 19 марта 1827, Бремен — 19 мая 1891, Ахен) — немецкий инженер-строитель.

Учился в ганноверском Политехникуме, в 1861—1869 гг. преподавал там же. В 1869 г. назначен первым директором Аахенской высшей технической школы.

Автор выдающихся трудов по проектированию железных дорог и строительному искусству. Особенно ценным считалось его сочинение «Применение теории откосов» (; Лейпциг, 1885), в котором давалась полная теории устойчивости откосов и искусственно возведенных земляных тел, с указанием на многочисленных примерах практического применения выведенных законов и формул.

Примечания

Литература 
  

Инженеры Германии